Karolína Marie Tereza Josefa Parmská (22. listopadu 1770 Parma – 1. března 1804 Drážďany) byla parmská princezna, po sňatku s princem Maxmiliánem i princezna saská.

Život 
Karolína byla nejstarším dítětem toskánského vévody Ferdinanda Parmského a arcivévodkyně Marie Amálie Rakouské, dcery královny Marie Terezie a císaře Františka I. Štěpána.

Kmotry princezny Karoliny byli prastrýc Karel III. Španělský a babička královna Marie Terezie. Karolina byla nejstarším z devíti dětí svých rodičů. Princezna zemřela v Dražďaněch ve třiceti třech letech na horečku. Její manžel se více než po dvaceti letech oženil znovu a vzal si neteř své první ženy, princeznu Marii Luisu.

Manželství a potomci 
Karolina se za Maxmiliána vdala v zastoupení v Parmě dne 22. dubna 1792. Osobně se svatba konala dne 9. května 1792 v Drážďanech.
Karolína a Maxmilián spolu měli celkem sedm dětí:
 Amálie Saská (10. 8. 1794 – 18. 9. 1870); ⚭ 1817 Johannes de Merendonque
 Marie Ferdinanda (27. 4. 1796 – 3. 1. 1865); ⚭ 1817 Ferdinand III.; velkovévoda toskánský
 Bedřich August II. (18. 5. 1797 – 9. 8. 1854); král saský;
 ⚭ 1819 Karolína Ferdinanda Habsbursko-Lotrinská;
 ⚭ 1833 Marie Anna Bavorská
 Klement (1. 5. 1798 – 4. 1. 1822); neoženil se a neměl potomky
 Marie Anna (15. 11. 1799 – 24. 3. 1832); ⚭ 1817 Leopold II. Toskánský; rakouský arcivévoda a toskánský velkovévoda
 Johan I. (12. 12. 1801 – 29. 10. 1873); král saský; ⚭ Amálie Augusta Bavorská; bavorská princezna
 Marie Josefa (6. 12. 1803 – 17. 5. 1829); ⚭ 1819 Ferdinand VII.; španělský král

Tituly a oslovení 
 22. listopadu 1770 – 22. dubna 1792: Její Královská Výsost princezna Karolína Parmská
 22. dubna 1792 – 1. března 1804: Její Královská Výsost princezna Karolína Saská

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Karolína a Maxmilián na stránkách Genealogie Euweb
 Karolína Marie na stránkách The Peerage

Bourbon-Parma
Wettinové (albertinská větev)
Bourbonsko-parmské princezny
Saské princezny
Narození v roce 1770
Narození 22. listopadu
Narození v Parmě
Úmrtí v roce 1804
Úmrtí 1. března
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy